ANKRD11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 663 амінокислот, а молекулярна маса — 297 913.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки